Тони Боу (; 17 октября 1986, Пьера) — испанский мототриалист, 32-кратный чемпион мира, 18-кратный чемпион Испании, 26-кратный победитель «Триала Наций» в составе команды Испании, самый титулованный мототриалист в истории.

Спортивная карьера 
Тони Боу дебюировал в велотриале в возрасте 8 лет, позже перешёл в мототриал, а в 1999 году выиграл свой первый титул, став чемпионом Каталонии по мототриалу в молодёжной категории (Catalan Cadet Trials Championship). В 2001 году Боу выиграл юниорский Чемпионат Испании по мототриалу, а в 2003 дебютировал в Чемпионате мира на этапе в Ирландии. Сезон 2003 года он завершил на 13-м месте, зато в тот же году выиграл Чемпионат Европы по триалу — свой первый титул на «взрослом» уровне; в том же году он стал чемпионом Испании.

В 2007 году Тони Боу начал свою серию побед на Чемпионатах мира — как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях. Оба чемпионата он выигрывает ежегодно с 2007 по 2021 год, то есть каждый — по 15 раз. Это позволило Тони Боу обойти Дуги Лэмпкина в борьбе за звание самого титулованного мототриалиста в истории Чемпионата (общее количество титулов Лэмпкина — 12).

В некоторые годы Тони Боу выигрывал не два, а больше титулов одновременно. Например, в 2009, 2011, 2012 и 2013 годах он стал Чемпионом мира по триалу на открытом воздухе, Чемпионом мира по триалу в закрытых помещениях, Чемпионом Испании по триалу на открытом воздухе, Чемпионом Испании по триалу в закрытых помещениях, а также победителем «Триала Наций» в составе испанской команды (до него такое достижение было лишь у Адама Раги в 2005 году).

В 2018 году Тони Боу одержал 100-ю победу, превзойдя предыдущий рекорд Дуги Лэмпкина (99 побед).

Лучшими гонками в своей карьере Тони Боу считает:
 В рамках чемпионата мира по мототриалу на открытом воздухе — этап в Японии в 2019 году, где ему удалось пройти всю трассу без единого штрафного очка в  для Honda;
 В рамках чемпионата мира по моториалу в закрытых помещениях — этап в Барселоне в 2006 году, где Боу впервые в карьере удалось одержать победу в домашнем заезде перед своими соотечественниками.

Результаты выступлений в Чемпионате мира по мототриалу на открытом воздухе

Результаты выступлений в Чемпионате мира по мототриалу в закрытых помещениях

Результаты выступлений в Чемпионате Европы по мототриалу

Примечания

Ссылки 
 Тони Боу на сайте FIM
 Тони Боу в Instagram
 Тони Боу на Facebook
 Тони Боу в Twitter

Родившиеся 17 октября
Родившиеся в 1986 году
Персоналии по алфавиту
Спортсмены по алфавиту
Мотогонщики по алфавиту
Мотогонщики Испании
Мототриалисты